Harlington (Bedfordshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Bedfordshire
Harlington (Londen), een wijk in Londen